Санту-Ештеван (, «святий Стефан») — португальська власна назва.

Топоніми

Санту-Ештеван (Аленкер) — парафія.
 Санту-Ештеван (Лісабон) — парафія.
 Санту-Ештеван-де-Баштусу — парафія.
 Санту-Ештеван-де-Брітейруш — парафія.
 Санту-Ештеван-даш-Галеш — парафія.
 Санту-Ештеван-ду-Пенсу — парафія.